Ráduly ist der Familienname folgender Personen:

 Éva Ráduly-Zörgő (* 1954), rumänische Speerwerferin
 Éva Ráduly (* 1940), ungarische Badmintonspielerin